Dit is een lijst van planetoïden 25901-26000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (25901) - || 2000 YX99 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (25902) - || 2000 YZ105|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (25903) - || 2000 YC116|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (25904) - || 2000 YQ123|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (25905) - || 2000 YO134|| 31 december 2000 || LONEOS
|-
| (25906) - || 2000 YV139|| 27 december 2000 || LONEOS
|-
| (25907) - || 2001 AR20 || 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (25908) - || 2001 BJ || 17 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (25909) - || 2001 BU49 || 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (25910) - || 2001 BM50 || 25 januari 2001 || LINEAR
|-
| (25911) - || 2001 BC76 || 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (25912) - || 2001 CP9 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25913) - || 2001 CB29 || 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (25914) - || 2001 CC30 || 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (25915) - || 2001 CF30 || 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (25916) - || 2001 CP44 || 15 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25917) - || 2001 DT6 || 17 februari 2001 || K. Korlević
|-
| (25918) - || 2001 DT13 || 19 februari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (25919) - || 2001 DV15 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25920) - || 2001 DT18 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25921) - || 2001 DS21 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25922) - || 2001 DY21 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25923) - || 2001 DS29 || 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25924) Douglasadams || 2001 DA2|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25925) - || 2001 DW48 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25926) - || 2001 DY48|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25927) - || 2001 DE51|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25928) - || 2001 DJ52|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25929) - || 2001 DY52|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25930) Spielberg || 2001 DJ4|| 21 februari 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (25931) - || 2001 DJ70|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25932) - || 2001 DB72|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25933) - || 2001 DM73|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25934) - || 2001 DC74|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25935) - || 2001 DG74|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25936) - || 2001 DZ79|| 20 februari 2001 || NEAT
|-
| (25937) - || 2001 DY92|| 19 februari 2001 || LONEOS
|-
| (25938) - || 2001 DC102|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (25939) - || 2001 EQ || 3 maart 2001 || J. Broughton
|-
| (25940) - || 2001 ET5 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25941) - || 2001 EB9 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25942) - || 2001 EH9 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25943) - || 2001 EL10|| 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25944) - || 2001 EP10|| 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25945) - || 2001 EQ10|| 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25946) - || 2001 EH12|| 3 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25947) - || 2001 EQ14|| 15 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25948) - || 2001 EW15|| 15 maart 2001 || T. Kobayashi
|-
| (25949) - || 2001 EH16|| 15 maart 2001 || NEAT
|-
| (25950) - || 2001 EU16|| 15 maart 2001 || NEAT
|-
| (25951) - || 2001 EZ21|| 15 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25952) - || 2001 FE2 || 17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25953) - || 2001 FM5 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25954) - || 2001 FM13|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25955) - || 2001 FX14|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25956) - || 2001 FE16|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25957) - || 2001 FO16|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25958) - || 2001 FF18|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25959) - || 2001 FZ18|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25960) - || 2001 FQ20|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25961) - || 2001 FL22|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (25962) - || 2001 FF26|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25963) - || 2001 FP26|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25964) - || 2001 FY26|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25965) - || 2001 FB27|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25966) - || 2001 FP28|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25967) - || 2001 FF29|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25968) - || 2001 FZ30|| 21 maart 2001 || NEAT
|-
| (25969) - || 2001 FM33|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25970) - || 2001 FD35|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25971) - || 2001 FP35|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25972) - || 2001 FV35|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25973) - || 2001 FP38|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25974) - || 2001 FF43|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25975) - || 2001 FG43|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25976) - || 2001 FE44|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25977) - || 2001 FG46|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25978) - || 2001 FS48|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25979) - || 2001 FC49|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25980) - || 2001 FK53|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25981) - || 2001 FT53|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25982) - || 2001 FQ57|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25983) - || 2001 FR57|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25984) - || 2001 FG60|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25985) - || 2001 FZ63|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25986) - || 2001 FW65|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25987) - || 2001 FJ66|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25988) - || 2001 FA67|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25989) - || 2001 FB67|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25990) - || 2001 FJ70|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25991) - || 2001 FN78|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25992) - || 2001 FT78|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25993) - || 2001 FJ80|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25994) - || 2001 FK80|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25995) - || 2001 FA83|| 24 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25996) - || 2001 FN84|| 26 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (25997) - || 2001 FP90|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25998) - || 2001 FW91|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (25999) - || 2001 FN94|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26000) - || 2001 FH98|| 16 maart 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten